Toponímia:
 Roquetes, municipi de la comarca del Baix Ebre 
 Roquetes (Nou Barris), barri del districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona 
 Les Roquetes (Ses Salines), platja d'arena blanca i molt fina, tot i que no tan fina com a les platges veïnes d'es Trenc i sa Ràpita
 Les Roquetes del Garraf, entitat de població del municipi de Sant Pere de Ribes 
 Cal Roquetes i Cal Pau, edifici del municipi de Toses (Ripollès) 
 Districte electoral de Roquetes, circumscripció electoral del Congrés dels Diputats utilitzada en les eleccions generals espanyoles entre 1871 i 1923
 Estació de Roquetes, estació de la L3 de metro sota el barri de Roquetes al districte de Nou Barris de Barcelona 
 Illot de ses Roquetes, petit illot, o escull, del litoral de Ses Salines a pocs metres i davant de la platja del Carbó o de les Roquetes 
 Mas les Roquetes, casa als afores de Perafita (Osona) 
 Observatori de Roquetes, al municipi de Roquetes, al Baix Ebre
 Punta de Roquetes, muntanya entre els municipis d'Esterri de Cardós i de Lladorre, a la comarca del Pallars Sobirà
 Sant Vicenç de les Roquetes, capella romànica al terme municipal de Sant Julià de Ramis (el Gironès)
 Serrat de les Roquetes, serra al municipi de Sant Martí de Centelles a la comarca d'Osona 
 Turó de Roquetes, turó de 304 metres que es troba al municipi de Barcelona
 Torrent de les Roquetes (Sant Martí de Centelles), torrent termenal al llarg de tot el seu recorregut entre els termes municipals de Sant Martí de Centelles i Sant Quirze
 Organitzacions:
 Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
 Agrupació Sardanista l'Ideal d'en Clavé de les Roquetes, agrupació cultural i sardanista del barri de Roquetes a Barcelona

Vegeu també 
 Roquetas (Alta Garona) i Roquetas de Mar (Andalusia)